

Населені пункти та їхні частини

 Янішево — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янішево — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янішево — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Янішево — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Янішево — осада в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янішево — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки